Мегиддо () — израильский аэропорт, расположенный возле Мегиддо и в 3 километрах к юго-западу от Афулы в Изреельской долине.

История 
Аэропорт Мегиддо был открыт в 1942 году и выступал в качестве вспомогательного лётного поля для авиабазы Рамат-Давид. 11 октября 1989 года пилот сирийского МиГ-23 бежал в Израиль, приземлившись в Мегидо. В дальнейшем самолет был переведен в испытательный центр ВВС Израиля для испытаний, а в настоящее время экспонируется в музее ВВС на авиабазе Хацерим. В конце 1980-х годов аэропорт был выведен из под управления ВВС Израиля и передан в гражданское использование. 

В настоящее время аэропорт используется для полётов частной и сельскохозяйственной авиации.

См. также 
 Список аэропортов Израиля

Примечания 

Мегиддо